Sezon National League A rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 74. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna HC Davos, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kloten Flyers 4:2. Mistrzostwo zdobyła dość niespodziewanie drużyna ZSC Lions (po rundzie zasadniczej zajęła siódme miejsce), która w finale pokonała SC Bern 4:3. Zwycięskiego gola w ostatnim decydującym siódmym meczu finałów zdobył Andres Ambühl na 2,5 sekundy przed zakończeniem meczu i ustalił jego wynik na 2:1.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 9 września 2011, a zakończył 25 lutego 2012 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Szwajcarii. 

 Tabela

Faza play-off

Play-out 
Cztery najgorsze drużyny rywalizowały o utrzymanie. W bezpośrednim meczu o utrzymanie Servette Genewa pokonała HC Ambrì-Piotta
4:0. Przegrana drużyna walczyła następnie o miejsce w National League A w kolejnym sezonie z najlepszym zespołem National League B (drugiej klasy rozgrywkowej w Szwajcarii), SC Langenthal. Rywalizację wygrała HC Ambrì-Piotta w meczach 4:1 i tym samym utrzymała się w National League A.

Bibliografia 
 
 Wyniki rundy zasadniczej

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Szwajcarii
2012 w Szwajcarii